Coldplay Live 2003 — перший живий альбом англійської групи Coldplay, який був випущений 4 листопада 2003 року.

Композиції

DVD 
 Politik
 God Put a Smile upon Your Face
 A Rush of Blood to the Head
 Daylight
 Trouble
 One I Love
 Don't Panic
 Shiver
 See You Soon
 Everything's Not Lost
 Moses
 Yellow
 The Scientist
 Clocks
 In My Place
 Amsterdam
 Life is for Living

CD 
 Politik – 6:36
 God Put a Smile upon Your Face – 4:57
 A Rush of Blood to the Head – 6:51
 One I Love – 5:08
 See You Soon – 3:29
 Shiver – 5:26
 Everything's Not Lost – 8:48
 Moses – 5:29
 Yellow – 5:36
 Clocks – 5:33
 In My Place – 4:13
 Amsterdam – 5:22

Склад 
 Кріс Мартін — вокал, гітара, клавішні
 Джонні Бакленд — гітара
 Гай Берімен — бас-гітара
 Вілл Чемпіон — ударні

Джерела 
 Coldplay Live 2003  allmusic
 Coldplay Live 2003  last.fm

Альбоми Coldplay
Листопад 2003